Одиночные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 17 по 23 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
Чемпионкой турнира стала Пэн Шуай из Китая. Уроженка Сянтаня пропустила значительную часть того сезона из-за лечения разнообразных травм. Посему, с одной стороны, находилась в рейтинге несколько ниже, чем могла бы, а с другой стороны была менее вымотана длинным сезоном  разнообразных теннисных соревнованиях. В полуфинале именно она завершила турнирный путь первого номера посева турнира - японки Кимико Датэ-Крумм, а в финале обыграла третью ракетку турнира - Акгуль Аманмурадову из Узбекистана. Вторую бронзовую медаль получила Саня Мирза из Индии, которая ранее в четвертьфинале лишила шансов на третью в карьере медаль одиночного турнира Азиатских игр Тамарин Танасугарн из Таиланда.

Из призёров соревнований-2006 в турнире принимала участие лишь Саня Мирза.

Призёры

Посев 
Первые три участницы посева начинают турнир со второго раунда.

 Кимико Датэ-Крумм (Полуфинал, Бронзовая медаль)
 Тамарин Танасугарн (Четвертьфинал)
 Акгуль Аманмурадова ''(Финал, Серебряная медаль)
 Пэн Шуай (Титул, Золотая медаль)

 
<li>  Аюми Морита (Четвертьфинал)
<li>  Чжан Шуай (Второй раунд)
<li>  Чжан Кайчжэнь (Четвертьфинал)
<li>  Ли Джин А (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира